El Puig de l'Estella és una muntanya de 1.310,2 metres del límit dels termes comunals d'Arles i de Sant Llorenç de Cerdans, tots dos a la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord. Es troba a la zona meridional del terme comunal d'Arles i al septentrional del de Sant Llorenç de Cerdans. En el seu vessant nord, dins del terme d'Arles, s'estén el Bosc Domanial del Puig de l'Estella. És al nord-oest del Coll de l'Espinàs.

Referències

Bibliografia 
 

Muntanyes d'Arles
Muntanyes de Sant Llorenç de Cerdans